Первый этап Южноамериканского кубка 2013 пройдёт с 30 июля по 8 августа 2013 года. Первые матчи прошли с 30 июля по  1 августа, ответные пройдут с 6 по 8 августа.

Формат 
Жеребьёвка турнира прошла 3 июля 2013 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В первом этапе примут участие 32 команды, которые будут поделены на 16 пар. Победители каждой из пар попадут во второй этап.

Команды сыграют по одному матчу дома и в гостях. Каждая команда получит три очка за победу, одно — за ничью и ноль — за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Серия послематчевых пенальти (без дополнительного времени).

Матчи (сводная таблица) 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width="50"|Пара
!width="220"|Команда 1
!width="80"|Итог
!width="220"|Команда 2
!width="80"|1-й матч
!width="80"|2-й матч
|- 
|G1
|align="right"|Либертад 
|2:1
|align="left" | Монтевидео Уондерерс
|2:1
|0:0
|- 
|G2
|align="right"|Пеньяроль 
|0:2
|align="left" | Кобрелоа
|0:0
|0:2
|- 
|G3
|align="right"|Универсидад де Чили 
|6:3
|align="left" | Реал Потоси
|1:3
|5:0
|- 
|G4
|align="right"|Ориенте Петролеро 
|1:4
|align="left" | Гуарани
|0:0
|1:4
|- 
|G5
|align="right"|Коло-Коло 
|3:0
|align="left" | Эль Танке Сислей
|1:0
|2:0
|- 
|G6
|align="right"|Ривер Плейт (Монтевидео) 
|5:0
|align="left" | Блуминг
|1:0
|4:0
|- 
|G7
|align="right"|Серро Портеньо 
|1:2
|align="left" | Универсидад Католика
|1:1
|0:1
|- 
|G8
|align="right"|Стронгест 
|1:1 (вг)
|align="left" | Насьональ (Асунсьон)
|0:0
|1:1
|- 
|G9
|align="right"|Атлетико Насьональ 
|5:0
|align="left" | Инти Гас
|1:0
|4:0
|- 
|G10
|align="right"|Барселона (Гуаякиль) 
|2:4
|align="left" | Минерос
|2:2
|0:2
|- 
|G11
|align="right"|Депортиво Ансоатеги 
|0:2
|align="left" | Индепендьенте Хосе Теран
|0:0
|0:2
|- 
|G12
|align="right"|Хуан Аурич 
|2:6
|align="left" | Итагуи
|0:3
|2:3
|- 
|G13
|align="right"|Эмелек 
|7:1
|align="left" | Спорт Уанкайо
|3:1
|4:0
|- 
|G14
|align="right"|Мельгар 
|2:3
|align="left" | Депортиво Пасто
|0:3
|2:0
|- 
|G15
|align="right"|Ла Экидад 
|1:0
|align="left" | Трухильянос
|1:0
|0:0
|- 
|G16
|align="right"|Депортиво Лара 
|1:3
|align="left" | ЛДУ Лоха
|0:2
|1:1
|}

Матчи

Пара G1 

«Либертад» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара G2 

«Кобрелоа» побеждает с общим счётом 2:0.

Пара G3 

«Универсидад де Чили» побеждает с общим счётом 6:3.

Пара G4 

«Гуарани» побеждает с общим счётом 4:1.

Пара G5 

«Коло-Коло» побеждает с общим счётом 3:0.

Пара G6 

КА «Ривер Плейт» побеждает с общим счётом 5:0.

Пара G7 

«Универсидад Католика» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара G8 

Общий счёт — 1:1. «Насьональ» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара G9 

«Атлетико Насьональ» побеждает с общим счётом 5:0.

Пара G10 

«Минерос» побеждает с общим счётом 4:2.

Пара G11 

«Индепендьенте Хосе Теран» побеждает с общим счётом 2:0.

Пара G12 

«Итагуи» побеждает с общим счётом 6:2.

Пара G13 

«Эмелек» побеждает с общим счётом 7:1.

Пара G14 

«Депортиво Пасто» побеждает с общим счётом 3:2.

Пара G15 

«Ла Экидад» побеждает с общим счётом 1:0.

Пара G16 

«ЛДУ Лоха» побеждает с общим счётом 3:1.

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок на сайте КОНМЕБОЛ 

 
Южноамериканский кубок 2013